Txervóna Poliana (en ucraïnès Червона Поляна) és una vila de la província de Lugansk a Ucraïna. Des del 2014, durant la Guerra al Donbàs, la vila està ocupada per Rússia i és administrada per la República Popular de Lugansk. El 2010 tenia una població de 2.990 habitants.

Referències 

Entitats de població de Lugansk